linea S41 della S-Bahn di Berlino
 linea S41 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S41 della rete celere di Zurigo